Amwalde  ist ein deutscher Name von Orten im heutigen Gebiet von  Polen bzw. Russland:
 Amwalde, bis 1903: Skallischen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, ab 1945: Skaliszki, untergegangener Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Amwalde (1943–1945), Kreis Leslau, Wartheland, seit 1945: Zakrzewo (Baruchowo), Dorf im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Amwalde, bis 1928: Pabbeln, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Senzowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland